Herrarnas 400 meter frisim vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes 6 augusti 2016 i Estádio Aquático Olímpico.

Resultat

Försöksheat

ƒ Felaktig start, men tilläts ändå deltaga efter domarbeslut.

Final

Referenser

Simning vid olympiska sommarspelen 2016
Olympiska sommarspelen